

Cinema
Ghajini – film indiano del 2005
Ghajini – film indiano del 2008